Bella Spewack – librettista, sceneggiatrice e commediografa rumena naturalizzata statunitense
 Samuel Spewack – drammaturgo, librettista e sceneggiatore russo naturalizzato statunitense